Tuberoschistura är ett släkte av fiskar. Tuberoschistura ingår i familjen grönlingsfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grönlingsfiskar
Tuberoschistura